Сердцее́д:
 «Сердцеед» — кинофильм режиссёра Жана Гремийона, вышедший на экраны в 1937 году.
 «Сердцеед» — романтическая комедия режиссёра Паскаля Шомеля, вышедшая на экраны в 2010 году.
 «Сердцеед» — кинофильм режиссёра Харриса Дорана, вышедший на экраны в 2018 году.

См. также